Фудбалска репрезентација Сједињених Америчких Држава је фудбалски тим који представља Сједињене Америчке Државе на међународним такмичењима. Према ФИФА светском рангирању, рангирана је као 25. у свету и као прва у Конкакаф-у, и учествовала је на десет Светских првенстава.

Успеси

Светска првенства

КОНКАКАФ златни куп

Пријатељске утакмице

Тренутни састав

Селектори 
  Бора Милутиновић (1991—1995)
  Стив Сампсон (1995—1998)
  Брус Арина (1998—2006)
  Боб Бредли (2006—2011)
  Јирген Клинсман (2011—2016)
  Брус Арина (2016—2017)
  Дејв Сарачан (2017—2018)
  Грег Берхалтер (2018—данас)

Референце

Спољашње везе 

 
 Архива резултата 1885–1979
 Архива резултата 1980–

 
САД
Репрезентације САД
Фудбал у САД